Toublanc ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Toublanc (* 1996), französische Handballspielerin
 Bernard Toublanc-Michel (* 1927), französischer Regisseur
 Frédéric Toublanc (* 1963), französischer Comiczeichner